Goporo ist der Familienname folgender Personen:

 Aubin-Thierry Goporo (* 1968), zentralafrikanischer Basketballspieler
 Frédéricque Goporo (* 1966), zentralafrikanischer Basketballspieler